Ulaga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calicotome villosa;
 el nombre común de la planta Genista hirsuta;
 el nombre común de la planta Genista scorpius;
 el nombre común de la planta Ulex europaeus;
 el nombre común de la planta Ulex minor; o
 el nombre común de la planta Ulex parviflorus.